Турниры по хоккею на траве Игр Центральной Америки и Карибского бассейна — соревнования для национальных хоккейных (на траве) сборных команд стран Центральной Америки и Карибского бассейна, проводимые в рамках Игр Центральной Америки и Карибского бассейна под эгидой Панамериканской федерации хоккея на траве (РAHF) и Панамериканской спортивной организации (PASO).
 
Игр Центральной Америки и Карибского бассейна проводятся с 1926 года; с 1998 года проходят раз в 4 года. Хоккей на траве включён в программу соревнований в 1982 году (только для мужских сборных), с 1986 года начал проводиться турнир для женских сборных.

Наибольшее количество раз в турнирах по хоккею на траве Игр Центральной Америки и Карибского бассейна побеждали сборные Кубы (на конец 2014 года — 7 раз у мужчин и 4 у женщин). По одному разу у мужчин побеждали сборные Мексики и Тринидада и Тобаго; в женском турнире трижды побеждала сборная Тринидада и Тобаго и один раз сборная Ямайки.

Мужчины

Призёры

Результаты выступлений стран

Женщины

Призёры

Результаты выступлений стран

Ссылки 
 Архив результатов (мужчины и женщины)
 Результаты на сайте РAHF

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна